Ветрушице () — община в Среднечешском крае Чехии. Административно относится к району Прага-восток. Население — 405 человек (2006). Располагается на правом берегу реки Влтавы. Севернее общины располагается охраняемый парк .

История 
Первое упоминание о селе датируется 1316 годом.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт общины

Населённые пункты Среднечешского края